Název Nechyba má více míst:
 Nechyba (Úžice), část obce Úžice v okrese Kutná Hora
 Nechyba (Zbizuby), část obce Zbizuby v okrese Kutná Hora
 Nechyba (Benešov), osada